Füchsel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christian Füchsel (1722–1773), deutscher Geologe und Arzt
 Hans Füchsel (1878–1944), deutscher Bibliothekar